Der Mann, der König sein wollte bezeichnet:

 Der Mann, der König sein wollte (Erzählung), Erzählung von Rudyard Kipling (1888)
 Der Mann, der König sein wollte (Film), britischer Abenteuerfilm von John Huston (1975)